Die Abkürzung AFSOUTH steht für:

 Allied Forces Southern Europe, ehemaliger Kommandobereich der NATO in Europa
 Air Forces Southern, Luftkommando der United States Air Force, siehe Twelfth Air Force

Abkürzung